Příjmení Trojanowski nosí více významných osobností:

 Izabela Trojanowska (* 1955) – polská rocková zpěvačka a herečka
 Stanisław Tymoteusz Trojanowski (1908–1942) – polský řeholník
 Wincenty Trojanowski (1859–1928) – polský malíř